Grupy operacyjne kawalerii Wojska Polskiego II RP:

zmobilizowane w sierpniu 1939 r. zgodnie z planem mob. "W":
 Grupa Operacyjna Kawalerii Nr 1 
 Grupa Operacyjna Kawalerii Nr 2
improwizowane w trakcie kampanii wrześniowej 1939:
 Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Abrahama
 Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Andersa
 Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Grzmot-Skotnickiego
 Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Podhorskiego

a także utworzona w 1920 r. Grupa Operacyjna Jazdy gen. Jana Sawickiego